Майкл Хартли Фридман (; род. 21 апреля 1951, Лос-Анджелес, Калифорния) —  из исследовательской группы в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. В 1986 году был удостоен Филдсовской премии за его работу над обобщённой гипотезой Пуанкаре. Фридман и Робион Кирби показали, что гипотеза справедлива для n = 4.

Биография 
Фридман родился в еврейской семье в Лос-Анджелесе, внук писателя Давида Фридмана. В 1968 году он поступил в Калифорнийском университет в Беркли, а затем продолжил учёбу в Принстонском университете, где в 1973 году получил степень доктора философии за свою диссертацию Codimension-Two Surgery, написанную под руководством . После окончания университета Фридман был назначен преподавателем кафедры математики в Калифорнийском университете в Беркли. Он занимал этот пост до 1975 года, когда стал членом Института перспективных исследований (IAS) в Принстоне. В 1976 году он был назначен ассистент-профессором на кафедре математики Калифорнийском университете в Сан-Диего (UCSD).

Фридман получил множество других наград и почетных званий, включая Стипендию Слоана, Стипендию Гуггенхайма, Стипендию Мак-Артура и Национальную научную медаль США. Он избран членом Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук и Американского математического общества.

В настоящее время он работает в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, где его команда принимает участие в разработке .

Публикации 
 
 Майкл Х. Фридман и Фрэнк Куинн, Topology of 4-manifolds, Princeton Mathematical Series, том 39, Princeton University Press, Принстон, NJ, 1990. ISBN 0-691-08577-3
 Фридман, Майкл Х.: Z2-systolic-freedom. Proceedings of the Kirbyfest (Беркли, Калифорния, 1998), 113—123 (электронные), Geom. Topol. Monogr., 2, Geom. Topol. Publ., Coventry, 1999.
 Фридман, Майкл Х.; Мейер, Дэвид А.; Ло Фэн: Z2-systolic freedom and quantum codes. Mathematics of quantum computation, 287—320, Comput. Math. Ser., Chapman & Hall/CRC, Бока Ратон, Флорида, 2002.

Примечания

Ссылки 

 Биография Майкла Фридмана — The MacTutor History of Mathematics archive.

Члены Национальной академии наук США
Награждённые Национальной медалью науки США
Действительные члены Американского математического общества
Члены Американской академии искусств и наук
Стипендиаты Мак-Артура
Стипендиаты Слоуна
Стипендиаты Гуггенхайма
Лауреаты премии Веблена по геометрии
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Математического факультета Принстонского университета